Dornick (Emmerik), dorp in de Duitse gemeente Emmerik (deelstaat Noordrijn-Westfalen)
 Dörnick, gemeente in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein